Итурра () — испанская фамилия.

Известные носители:

 Мануэль Итурра (род. 1984) — чилийский футболист.
 Эстебан Итурра (1892—1965) — чилийский политик и музыкальный педагог.